Serginho est le pseudonyme de :
 Serginho (1971-), Sérgio Cláudio dos Santos, joueur de football brésilien, qui évolua jusqu'en 2008 au Milan AC ;
 Serginho (1974-2004), Paulo Sérgio Oliveira da Silva, joueur de football brésilien, ayant évolué au AD São Caetano, mort pendant un match ;
 Serginho (1990-), Sérgio Ricardo dos Santos Júnior, joueur de football brésilien ;
 Serginho (1991-), Sérgio Manuel Costa Carneiro, joueur de football portugais ;
 Serginho Baiano (1978-), Elisérgio da Silva, joueur de football brésilien ;
 Serginho Chulapa (1953-), Sérgio Bernardino, joueur de football brésilien, ayant évolué notamment au São Paulo FC et au Santos FC ;
 Sérgio Ricardo (1974-), Sérgio Ricardo Messias Neves, parfois appelé Serginho.